Sociaal-Revolutionaire Partij of Socialistische Revolutionaire Partij (Партия социалистов-революционеров), een Russische politieke partij
 Zelfverdediging van de Republiek Polen (Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej), een Poolse politieke partij